Мойсей може да се отнася за:

 Мойсей – библейски персонаж;
 Мойсей - български аристократ, един от братята на цар Самуил;
 Мойсей Мурин – св. Мойсей Черни;
 „Мойсей“ - тайна операция на Израел по спасяването на етиопските евреи.